Stripgids
 Chief Information Security Officer